Аститла има више значења:

 Аститла (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аститла (Албино Зертуче), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику